Kyrketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kyrketjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Kyrketjärnet, Värmland, sjö i Säffle kommun,

Se även
Kyrktjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn